NS-Baureihe 2000 steht für:

 NS-Baureihe 2000 (Dampflokomotive), niederländische Dampflokomotive (1900)
 NS-Baureihe 2000 (Diesellokomotive), niederländische Diesellokomotive (1945)